Ernesto Fernando de Brunswick-Wolfenbüttel-Bevern (4 de marzo de 1682 en Osterholz - 14 de abril de 1746 en Brunswick) fue duque titular de Brunswick y Luneburgo. Fue Príncipe de Brunswick-Bevern y fundador de la línea cadete de Brunswick-Bevern.

Biografía 
Nació en 1682 como el cuarto hijo varón del duque Fernando Alberto I de Brunswick-Bevern y de su esposa, la landgravina Cristina de Hesse-Eschwege. El 1 de mayo de 1706, se convirtió en coronel en el Ejército prusiano. En diciembre de ese año sucedió a su hermano gemelo, Fernando Cristián (m. 1706) como preboste de los capítulos de San Blas y San Ciríaco en Brunswick.

El 1 de marzo de 1735, su hermano mayor, el duque Fernando Alberto II de Brunswick-Bevern heredó Brunswick-Wolfenbüttel. Fernando Alberto II entonces cedió Brunswick-Bevern a  Ernesto Fernando como infantazgo (apanage).

Ernesto Fernando murió en Brunswick en 1746. Fue el fundador de la línea cadete de Brunswick-Bevern, que se extinguió con la muerte de su hijo Federico Carlos Fernando en 1809.

Matrimonio e hijos 

El 4 de agosto de 1714, contrajo matrimonio con Leonor Carlota de Curlandia (1686-1748), hija de Federico Casimiro Kettler, con quien tuvo trece hijos:
 Augusto Guillermo (1715-1781)
 Cristina Sofía (1717-1779), desposó al Margrave Federico Ernesto de Brandeburgo-Kulmbach (1703-1762)
 Federica (1719-1772)
 Jorge Luis (1721-1747), padre del cortesano danés Støvlet-Cathrine Benthagen
 Ernestina (1721)
 Jorge Federico (1723-1766)
 Amalia (1724-1726)
 Carlos Guillermo (1725)
 Federico Augusto (1726-1729)
 Ana María (1728-1754)
 Federico Carlos Fernando (1729-1809), Mariscal danés
 Juan Carlos (1731-1732)

Ancestros

Referencias 
 Christof Römer (ed.): Braunschweig-Bevern. Ein Fürstenhaus als europäische Dynastie, 1667–1884, Brunswick State Museum, Brunswick, 1997, pp. 57-58
 

Militares de Alemania del siglo XVIII
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Casa de Brunswick-Bevern
Generales de Prusia
Fallecidos en Brunswick